Lierbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Lierbach (Lautenbach), Ort in der Gemeinde Lautenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lierbach (Oppenau), Stadtteil von Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Lierbach (Gemeinde Gaming), Streusiedlung der Marktgemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Lierbach (Gemeinde Scheibbs), Streusiedlung der Stadtgemeinde Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

Gewässer:
 Lierbach (Kyll), rechter Zufluss der Kyll bei Niederbettingen, Stadt Hillesheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Lierbach (Oberkircher Gewerbekanal), rechter Zufluss des Oberkircher Gewerbekanals rechts der Rench in Oberkirch, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Lierbach (Rench), rechter Schwarzwald-Zufluss der Rench in Oppenau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg; mit Allerheiligen-Wasserfällen
 Lierbach, Name bis wenig vor der Mündung des Sandgraben (Schutter), rechter Zufluss der Schutter (zur Schwarzwälder Kinzig) gegenüber Schuttern, Gemeinde Friesenheim, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Liersbach